Akola (district), een district in de Indiase staat Maharashtra
 Akola (stad), een stad in de Indiase staat Maharashtra in het district Akola